Ángel Fernández (né en 1971), joueur de football équatorien ;
 Ángel Fernández Franco, dit El Torete (1960-1991), délinquant et acteur espagnol ;
  (1942-1999), joueur d'échecs espagnol ;

 Ángel Fernández (né en 1972), joueur de handball espagnol.
 Ángel Fernández Pérez (né en 1988), joueur de handball espagnol.